Семь кораблей Королевского флота назывались HMS Anson, в честь адмирала Джорджа Ансона:

 HMS Anson — 60-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1747; продан в 1773.
 HMS Anson — 6-пушечный куттер; закуплен в 1763; продан в 1774.
 HMS Anson — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1781; срезан до большого 44-пушечного фрегата около 1794; разбился в 1807.
 HMS Anson — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1812; на рейдовой службе с 1831; плавучая тюрьма с 1844; разобран в 1851.
 HMS Anson — 91-пушечный винтовой линейный корабль; спущен на воду в 1860; переименован Algiers в 1883; разобран в 1904.
 HMS Anson — додредноутный линкор типа Admiral; спущен на воду в 1886; продан в 1909.
 HMS Anson планировался как линейный крейсер типа Admiral; заказан в 1916; отменен в 1918.
 HMS Anson — исходное название HMS Duke of York (17); переименован до спуска на воду; название передано другому кораблю того же типа.
 HMS Anson (79) — линкор типа King George V; спущен на воду в 1940; разобран в 1957.
 HMS Anson (S124) — запланированная шестая подводная лодка типа Astute.